Campionatul European de Haltere 2011 a avut loc în Kazan, Rusia între 11 și 17 aprilie 2011. A fost a 90-a ediție a evenimentului.

Program
Luni 11 aprilie
10.00-11.30 Feminin / 48 kg / Grupa B
12.00-14.00 Masculin / 56 kg / Grupa B
16.00-16.30 Ceremonia de deschidere
17.00-19.00 Feminin / 48 kg / Grupa A final
20.00-22.00 Masculin / 56 kg / Grupa A final
Marți 12 aprilie
12.00-13.30 Feminin / 53 kg / Grupa B
14.00-16.00 Masculin / 62 kg / Grupa B
17.00-19.00 Feminin / 53 kg / Grupa A
20.00-22.00 Masculin / 62 kg / Grupa A
Miercuri 13 aprilie
12.00-13.30 Feminin / 58 kg / Grupa B
14.00-16.00 Masculin / 69 kg / Grupa B
17.00-19.00 Feminin / 58 kg / finala Grupei A 
20.00-22.00 Masculin / 69 kg / finala Grupei A 
Joi 14 aprilie
10.00-12.00 Masculin / 85 kg / Grupa C
12.00-13.30 Feminin / 63 kg / Grupa B
14.00-16.00 Masculin / 77 kg / Grupa B
17.00-19.00 Feminin / 63 kg / Grupa A
20.00-22.00 Masculin / 77 kg / Grupa A
Vineri 15 aprilie
10.00-11.30 Feminin / 69 kg / Grupa B
11.30-13.30 Masculin / 94 kg / Grupa B
14.00-16.00 Masculin / 85 kg / Grupa B
17.00-19.00 Feminin / 69 kg / finala Grupei A
20.00-22.00 Masculin / 85 kg /finala Grupei A 
Sâmbătă 16 aprilie
09.30-11.00 Feminin / 75 kg / Grupa B
11.00-13.00 Masculin / 105 kg / Grupa B
14.00-16.00 Masculin / 94 kg / Grupa A
17.00-19.00 Feminin / 75 kg / Grupa A
20.00-22.00 Masculin / 105 kg / Grupa A
Duminică 17 aprilie
09.30-11.00 Feminin / +75 kg / Grupa B
11.00-13.00 Masculin / +105 kg / Grupa B
14.00-16.00 Feminin / +75 kg / finala Grupei A 
17.00-19.00 Masculin / +105 kg / finala GrupeiA 
20.30 Ceremonia de închidere și banchetul

Medalii

Masculin

Feminin

Clasament medalii 

Clasamentul după: „Mare” (Rezultat total) și „Mic” (Smuls și Aruncat)

Clasamentul după „Mare” (Rezultate totale) medalii

Note

Legături externe
 Site oficial 

E
Campionatul European de Haltere
Campionatul European de Haltere